Nijskens ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Nijskens (* 1963), niederländischer Fußballspieler
 Renier Nijskens (* 1949), belgischer Diplomat